dim. — позначення в нотах для поступового зменшення гучності звуків, скорочення від італ.  (димінуе́ндо)
 Група компаній DIM — українська група компаній з розвитку нерухомості.